Социальная ответственность ():
 Социальная ответственность — этический принцип.
 Корпоративная социальная ответственность — концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы обществa.

См. также 
 ISO 26000 — международный стандарт «Руководство по социальной ответственности»